Mantia ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Mantia (* 1963), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Joey Mantia (* 1986), US-amerikanischer Speedskater und Eisschnellläufer
 Simona La Mantia (* 1983), italienische Leichtathletin
 Vito La Mantia (1822–1904), italienischer Jurist und Rechtshistoriker